Desejo sexual hipoativo — condição da síndrome do desejo sexual hipoativo
 Desejo sexual hiperativo — o mesmo que apetite sexual excessivo
 Dsh — proteína
 Deep Space Homer
 Discovery Showcase HD — canal de televisão europeu 
 David S. Hall — diretor de arte britânico

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas